Rai (Raï) è un film del 1995 diretto da Thomas Gilou.

Riconoscimenti 
 1995 - Locarno Festival
 Pardo d'Oro

Collegamenti esterni
 

Film drammatici
Pardo d'oro